Imię i nazwisko Frank Evans nosili lub noszą m.in.:
 Frank Evans  (1849–1934) – amerykański aktor filmowy
 Frank Evans  (1876–1941) – amerykański generał
 Frank Evans (1925–1997/98) – brytyjski lekkoatleta, średniodystansowiec, olimpijczyk z 1952
 Frank Evans (1930–2007) – brytyjski gitarzysta jazzowy